Gander ist

 der Name einer Stadt auf Neufundland, siehe Gander
 der Name eines kleinen, linken Nebenflusses der Mosel an der Grenze von Lothringen (Frankreich) und Luxemburg, siehe Gander (Mosel)

Gander ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Gander, Südtiroler Maler
 Arthur Gander (1909–1981), Schweizer Turnsportfunktionär
 Bernhard Gander (* 1969), österreichischer Komponist
 Carl Gander (Carl Georg Friedrich Gander; 1855–1899), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Elisabeth Gander-Hofer (* 1949), Schweizer Politikerin
 Forrest Gander (* 1956), US-amerikanischer Schriftsteller
 Hans-Helmuth Gander (* 1954), deutscher Philosoph
 Hieronymus Gander (1832–1902), österreichischer katholischer Geistlicher und Botaniker
 Hulda Autenrieth-Gander (1913–2006), Schweizer Frauenrechtspionierin

 Joseph Gander (1888–1954), australischer Politiker
 Karl Gander (1855–1945), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Markus Gander (* 1989), italienischer Eishockeyspieler
 Martin J. Gander (* 1967), Schweizer Mathematiker
 Ryan Gander (* 1976), britischer Künstler
 Terry Gander (* 1938), britischer Publizist
 Walter Gander (* 1944), Schweizer Mathematiker

Siehe auch:
 Ganter